Attention () — песня:

 Attention — песня в исполнении литовской певицы Вилии Матачюнайте.
 Attention — песня в исполнении американского певца и композитора Чарли Пута.